Christian Christoph Clam-Gallas – aristocratico e mecenate boemo
 Eduard Clam-Gallas – militare austriaco
 Mathias Gallas – militare italiano
 William Gallas – ex calciatore francese